Анко:
 Анко — уваренные с сахаром или мёдом бобы фасоли угловатой

Имя собственное 
 император Анко (V век) — 20-й правитель Японии из династии Ямато
 Анко, Юрий Михайлович (1930—1960) — первый эскимосский поэт